The Madden Brothers — американская поп-рок-группа, в состав которой входят братья Джоэл и Бенджи Мэддены, которые также являются основателями рок-группы Good Charlotte.

История создания 
Братья-близнецы Джоэл и Бенджи Мэддены официально создали группу The Madden Brothers в 2014 году как свой собственный, отдельный от Good Charlotte проект, однако они начали работать над ним ещё в 2011 году, когда захотели найти новое звучание в музыке. Вскоре они выпустили бесплатный микстейп под названием Before — Volume One в октябре 2011. Туда вошли совместные треки с такими артистами как Casey Veggies, Wiz Khalifa, Machine Gun Kelly, Rockie Fresh и The Cool Kids. Братья отметили, что создали эту пластинку просто ради удовольствия и веселья, которые приносит музыка.

Джоэл и Бенджи начали работать с продюсером Фарреллом Уильямсом и планировали выпустить альбом в конце 2012 года. Им не удалость это сделать, но оба продолжили работу над проектом. Наконец, в июне 2014 года The Madden Brothers выпустили свой первый сингл. Трек «We Are Done» поступил в регулярную ротацию большинства радиостанций и возглавил чарты Billboard и Alternative Radio. По словам Бенджи Мэддена, они написали эту песню, чтобы вдохновить людей постоять за себя, без страха высказывать собственное мнение. Эта песня входит в первый альбом Greetings from California, релиз которого запланирован на 16 сентября 2014 года.

Братья Мэддены были тренерами в первом сезоне детской версии шоу The Voice в Австралии.

Участники 

 Джоэл Мэдден — главный вокал
 Бенджи Мэдден — вокал, гитара
 Дин Баттеруорт — ударные
 Серж Дмитриевич — бас-гитара
 Винтц Шуерман — гитара

Дискография

Студийные альбомы

Микстейпы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 The Madden Brothers official website

Good Charlotte
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2011 году
Музыкальные дуэты
Наставники телешоу «The Voice»
Исполнители Capitol Records